Буриан — чешская и венгерская фамилия. Известные носители:
 Буриан, Власта (1891—1962) — чешский актёр.
 Буриан, Зденек (1905—1981) — чешский художник.
 Буриан, Иштван фон (1851—1922) — австро-венгерский военный и политический деятель.
 Буриан, Карел (1870—1925) — чешский оперный певец.
 Буриан, Каталин (род. 1995) — венгерская пловчиха.
 Буриан, Эмиль (1904—1959) — чехословацкий кинорежиссёр, драматург, композитор.
 Буриан, Эдмунд (1878—1935) — чехословацкий левый политик, депутат Национального Собрания, журналист.